Wafina (, ) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Alexandrowna Wafina (* 1990), russische Eishockeyspielerin
 Ljubow Wafina (* 1967), kasachische Eishockeyspielerin